Die Proximus Diamond Games 2006 waren ein Damen-Tennisturnier in Antwerpen. Das Hartplatzturnier der Kategorie Tier II war Teil der WTA Tour 2006 und fand vom 11. bis 19. Februar 2006 statt.

Das Einzelfinale gewann Amélie Mauresmo gegen Kim Clijsters mit 3:6, 6:3 und 6:3. Im Doppel besiegten Dinara Safina und Katarina Srebotnik im Endspiel die Paarung Stéphanie Foretz/Michaëlla Krajicek mit 6:1 und 6:1.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2006
Tennisturnier in Antwerpen